

Astronomia 
 Santa Corona – struttura geologica della superficie di Venere

Religione 
 Santa Corona – martire cristiana commemorata con Vittore, compatrona di Feltre e patrona di Canepina e Monte Romano
 Santa Corona di Spine – reliquiario conservato nel Duomo vecchio di Brescia

Pagine correlate 
 Corona
 Chiesa di Santa Corona (disambigua)
 Sankt Corona